La route régionale R23 auparavant route Magistrale M20 appelée aussi Route de Pskov est une voie de communication routière qui relie Saint-Pétersbourg à la Biélorussie.

Présentation

Références

Liens internes
Liste des autoroutes de la Russie

Liens externes

R23